PWN – Państwowe Wydawnictwo Naukowe
 Wydawnictwo Naukowe PWN
 Grupa kapitałowa PWN
 pwn.pl – spółka z Grupy Kapitałowej PWN
 Encyklopedia PWN
 Słownik języka polskiego PWN
 Polska Wspólnota Narodowa – partia polityczna
 Pulsar Wind Nebula  – plerion
 Phrack World News  – Phrack